Буян — казковий острів-град в російському фольклорі XIX століття. Став відомим завдяки казці О. С. Пушкіна «Казка про царя Салтана»

Буян — селище, Клинцівський район, Брянська область
 Буян — село, Крутіхинський район, Алтайський край

«Буян»  — вантажна залізнична станція Київської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці. Розташована на території селища Кодра

Буян — муніципалітет, регіон Бургундія, департамент Кот-д'Ор